Fraccionamiento los Ángeles kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Fraccionamiento los Ángeles, Sinaloa, Mazatlán, 
 Fraccionamiento los Ángeles, Guanajuato, Purísima del Rincón, 

Robotskapade Mexikoförgreningar